

Geografia

Austria 
 Sankt Pantaleon – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Sankt Pantaleon – ex comune ora frazione di Sankt Pantaleon-Erla, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Sankt Pantaleon-Erla – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)

Svizzera 
 Nuglar-Sankt Pantaleon – comune nel distretto di Dorneck (Canton Soletta)